Stati Uniti d'America
 Forest Lake – census-designated place della Contea di Lake, Illinois
 Forest Lake – città della Contea di Washington, Minnesota
 Forest Lake – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania

Pagine correlate
Lake Forest